|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Euro Open by Nissan seizoen 1998
|-
| vorige: geen || volgende: 1999 ||
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Kampioenschap
|-
| 1 ||  Marc Gené || 178
|-
| 2 ||  Ángel Burgueño || 126
|-
| 3 ||  Manuel Gião || 118
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Teams
|-
| 1 ||  Campos Motorsport || 229
|-
| 2 ||  Scuderia Famà || 134
|-
| 3 ||  EC Motorsport || 130
|}

Het Euro Open by Nissan-seizoen 1998 was het eerste Euro Open by Nissan-seizoen. Het seizoen bestond uit 14 races, verdeeld over 7 ronden.

Teams en coureurs

Races

Kampioenschap
 In elke race werd twee bonuspunten uitgereikt aan de coureur die de snelste ronde reed.

Coureurs

Teams
 Enkel het beste resultaat van elk team in de race telde mee voor het kampioenschap.

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.

Autosport in 1998
1998